dpd Driver's Radio ist ein deutscher Radiosender, der die Zielgruppe der „mobilen Menschen“ im Fokus hat. Er wird vom Medienunternehmen Wolffberg International Media GmbH (WIM) mit Sitz in Leipzig betrieben und begann am 1. Januar 2021 mit der bundesweiten Ausstrahlung. Das Kürzel dpd steht für dpd – Driver's Pop Delivery Radio, den Gründungsnamen des Senders. Da sich die Verantwortlichen im Jahr 2020 einen Programmplatz auf der nationalen DAB+-Plattform von Antenne Deutschland vertraglich gesichert hatten, ist das dpd Driver's Radio deutschlandweit via DAB+ sowie per Streaming im Internet und mobil empfangbar. Zur Kernzielgruppe des Senders gehören Autofahrer, insbesondere beruflich bedingte Vielfahrer unterschiedlicher Branchen. Die Vermarktung erfolgt durch ENERGY Media. Mit dem internationalen Paket- und Expressdienstleister DPD Deutschland wurde eine langfristige Sponsoring-Partnerschaft vereinbart.

Programm 
Neben aktuellen Hits wird auch Musik der 1970er, 1980er und 1990er Jahre geboten. Mit Beginn des Regelbetriebes wurden moderierte Programmstrecken eingeführt. Als Moderator für die Drivetime Show fungiert dabei Frank Bremser.

Weblinks 
 Webseite des Senders

Einzelnachweise 

Musiksender (Hörfunk)
Hörfunksender (Deutschland)
Hörfunk (Leipzig)
Privater Hörfunksender
Sendestart 2021
Medienunternehmen (Leipzig)